WP8 steht für:
 WordPerfect 8, Textverarbeitungsprogramm von Corel
 Microsoft Windows Phone 8, Microsoft-Betriebssystem für Mobiltelefone
 WP8 (Künstlerverein), einer der ältesten heute noch bestehenden Künstlervereine in Düsseldorf